Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Carcass.

 Carcass, une bombarde de 8 canons lancée en 1695 et vendue en 1713. 
 Carcass, une bombarde de 14 canons lancée en 1740 et vendue en 1748.
 Carcass, une bombarde de 8 canons lancée en 1759 et vendue en 1784.

Notes et références 

Carcass